MathML (от  — язык математической разметки) — язык разметки на основе XML для представления математических символов и формул в веб-документах. Разрабатывается и пропагандируется математической группой W3C.

MathML учитывает не только представление, но и смысловое содержание элементов формул, в связи с чем разделён на две ветви — Presentation MathML и Content MathML. Также разрабатывается система разметки математической семантики OpenMath, призванная дополнить MathML смысловой информацией.

История версий 
MathML был предложен в 1995 году в виде тега <math> как часть стандарта HTML версии 3. Однако этот стандарт оказался нереализованным в браузерах, и MathML не нашлось места в стандарте HTML 3.2.
Версии:
 июль 1999 года — версия 1.02
 февраль 2001 года — версия 2.0
 октябрь 2003 года — вторая редакция версии 2.0
 октябрь 2010 года — версия 3.0

В HTML5 MathML стал частью языка разметки.

Пример 
В  описание:
x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}

используется для представления формулы:
 

Эта же формула с помощью MathML:
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
  <mi>x</mi> <mo>=</mo>
  <mrow>
    <mfrac>
      <mrow>
        <mo>−</mo>
        <mi>b</mi>
        <mo>±</mo>
        <msqrt>
          <msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup>
          <mo>−</mo>
          <mn>4</mn><mi>a</mi><mi>c</mi>
        </msqrt>
      </mrow>
      <mrow> <mn>2</mn><mi>a</mi> </mrow>
    </mfrac>
  </mrow>
  <mtext>.</mtext>
</math>

XML-структура MathML обеспечивает широкую область использования и позволяет быстро отображать формулы в приложениях, таких как браузеры, а также легко интерпретировать их значения в математических программных продуктах.

Поддержка программного обеспечения 
Информация от программных продуктов о поддержке MathML не всегда соответствует ожиданиям, поскольку, как правило, не указывается о версии поддерживаемого MathML и полнота поддержки.

Существует множество утилит для преобразования математических выражений в MathML, включая конвертеры между TeX и MathML.

Язык разметки MathML поддерживается многими современными браузерами:
 Mozilla Firefox поддерживает MathML 2.0 начиная с версии Firefox 1.5; поддержка MathML 3.0 — в разработке;
 Opera частично поддерживала MathML начиная с версии 9.5 (сборки 9656) (от 16 ноября 2007), но после перехода на WebKit поддержка была прекращена;
 Google Chrome официально поддерживал MathML в версии 24, но позже поддержка была прекращена.. Начиная с версии Chrome 109 поддержка вновь появилась.
Многие другие браузеры поддерживают этот формат при установке соответствующих плагинов.

MathJax позволяет отрисовывать MathML-формулы в браузерах, не имеющих родной поддержки формата, при помощи JavaScript.

Кроме того, MathML поддерживается основными офисными программами, такими как Microsoft Word и OpenOffice.org, а также математическими программными продуктами, например, Mathematica, Maple.

В Windows 7 реализована поддержка рукописного ввода формул. Результат распознавания представлен в виде выражения MathML.

Примечания

Литература

Ссылки 
 MathML на сайте W3C — спецификации, FAQ, список поддерживаемого ПО
 MathML в Mozilla
 Мануал для MathML Presentation
 Поддержка MathML браузерами
 MathPlayer— плагин для Internet Explorer.
 Стандарт OpenMath

Языки разметки
Приложения обобщённых языков разметки
Стандарты на основе XML
Стандарты W3C